Яцків — українське прізвище, утворене від Яцко — зменшеної форми імені Яків.

Носії

Б 
 Яцків Богдан Васильович (*1919 — †1949) — референт СБ Карпатського крайового проводу ОУН, лицар Бронзового хреста заслуги УПА

В 
 Яцків Володимир Васильович (*1974) — український військовик, полковник, командир 51-ї окремої механізованої бригади (жовтень 2012—травень 2014), учасник російсько-української війни

К 
 Яцків Катерина Степанівна (*1955) — депутатка Верховної Ради УРСР 10-го скликання

М 
 Яцків Микола — український поет, голова Галицької районної станиці Братства вояків УПА
 Яцків Михайло Юрійович (*1873 — †1961) — український письменник
 Яцків Михайло (різьбар) (*1911 — †1940) — український різьбяр

П 
 Яцків Петро Миколайович (*1966 — †2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни

Р 
 Яцків Роман Володимир (*1939) — американський фізик українського походження

Я 
 Яцків Ярослав Степанович (*1940) — український астроном, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, президент Української астрономічної асоціації

Українські прізвища
Прізвища на -ів